Jaworzyna (Łódź)
 Jaworzyna Śląska (gemeente)
 Jaworzyna Śląska